Internazionali d’Italia 2021, właśc. Internazionali BNL d’Italia 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 1000 w sezonie 2021 z cyklu Internazionali d’Italia rozgrywany w dniach 10–16 maja 2021 roku w Rzymie na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 1 577 613 euro.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021
2021 w tenisie ziemnym
2021 we Włoszech